Angles supplémentaires
 Dimensions supplémentaires
 Sous-espace supplémentaire
 Lettre supplémentaire